Amerikai Egyesült Államok
Denton (Észak-Karolina)
Denton (Georgia)
Denton (Kansas)
Denton (Kentucky)
Denton (Maryland)
Denton Township (Michigan)
Denton (Johnson megye, Missouri)
Denton (Pemiscot megye, Missouri)
Denton (Montana)
Denton (Nebraska)
Denton (Texas)
Denton megye (Texas)
 Egyesült Királyság
Denton (Greater Manchester)

egyéb
Denton (keresztnév)